Een verkeersweg:
 N983 (België)
 N983a (België)
 N983 (Nederland), zie Provinciale weg 983

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing